My People Were Fair and Had Sky in Their Hair… But Now They're Content to Wear Stars on Their Brows — дебютний студійний альбом англійської групи Tyrannosaurus Rex, випущений 5 липня 1968 року.

Композиції 
 Hot Rod Mama - 3:09
 Scenescof - 1:41
 Child Star - 2:52
 Strange Orchestras - 1:47
 Chateau in Virginia Waters - 2:38
 Dwarfish Trumpet Blues - 2:47
 Mustang Ford - 2:56
 Afghan Woman - 1:59
 Knight - 2:38
 Graceful Fat Sheba - 1:28
 Wielder of Words - 3:19
 Frowning Atahuallpa (My Inca Love) - 5:55

Джерела 
 My People Were Fair and Had Sky in Their Hair… But Now They're Content to Wear Stars on Their Brows  allmusic
 My People Were Fair and Had Sky in Their Hair… But Now They're Content to Wear Stars on Their Brows  last.fm

Альбоми T. Rex
Англомовні музичні альбоми